Skyldig - ikke skyldig har flere betydninger:

 Skyldig? - ikke skyldig? en film fra 1914 instrueret af Karl Ludwig Schröder.
 Skyldig - ikke skyldig (film fra 1915) en film fra 1915 instrueret af Aage Brandt.
 Skyldig - ikke skyldig (film fra 1971) en film fra 1971 instrueret af Jørgen Vestergaard.